Syrmië, een historische regio van Vojvodina, Servië
 Srem (district), in de regio Vojvodina
 Śrem (district) (powiat śremski), een district in de provincie Groot-Polen, Polen
 Śrem (stad), de hoofdstad van dit district
 Śrem (gemeente), de gelijknamige gemeente
 Station Śrem, het station in deze stad